Michaił Jakubow (ur. 1982), rosyjski hokeista
 Rawil Jakubow (ur. 1970), rosyjski hokeista